Лозовское 1-е сельское поселение — муниципальное образование Верхнемамонского района Воронежской области России.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Лозовое. С 2004 до 2013 годы сельское поселение включало лишь часть села Лозовое, а другая часть как Лозовое составляла Лозовское 2-е сельское поселение. В 2013 году две части села и два муниципальных образования соответственно были объединены.

История 
Прежнее название села — Верхняя Гнилуша. С 11 июля 1966 года переименовано в Лозовое. В 1922 году село вошло в состав Верхнемамонской волости. Было создано три сельских совета. В 1928 году организовано два Товарищества по совместной обработке земли, а с 1930 года началась коллективизация крестьянских хозяйств. Сначала в Лозовом был один колхоз «Искра», потом он был реорганизован в 9 мелких хозяйств, впоследствии объединённых в колхозы «Искра» и «Правда». Во время коллективизации было репрессировано около 400 жителей села.

В 1942 году в селе располагался эвакогоспиталь № 4340. В настоящее время в Лозовом сооружены два мемориальных комплекса с именами погибших воинов.

С конца 2012 года начато преобразование Лозовского 1-го сельского поселения и Лозовского 2-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области путём объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в Лозовское сельское поселение с административным центром в селе Лозовое.

Законом Воронежской области от 28 июня 2013 года, в Лозовское 1-е сельское поселение было включено упразднённое Лозовское 2-е сельское поселение, а часть села Лозовое была объединена с другой частью села Лозовое в единое село Лозовое.

Население

Улицы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения

Муниципальные образования Верхнемамонского района
Сельские поселения Воронежской области